Brownville (Maine)
 Brownville (Nebraska)
 Brownville (New Jersey)
 Brownville (New York)
 Brownville (village, New York)

Voir aussi 
 

Homonymie de localités aux États-Unis